Вилли Вонка:
 Вилли Вонка
 Вилли Вонка (фильм)